Línea A puede referirse a:

 la Línea A del Subte de Buenos Aires;
 la Línea A de colectivos de Río Gallegos;
 la Línea A de colectivos de Ushuaia;
 la Línea A de cercanías de Denver;
 la Línea A de autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes, en España.
 la Línea A de autobuses de la EMT Madrid, en España.
 la Línea A de EuskoTran, más conocida como Tranvía de Bilbao;
 la Línea A de cercanías de París;
 la Línea A del Transporte Público de Caleta Olivia;
 la Línea A de colectivos interprovinciales de Argentina;
 la Línea A del Metro de la Ciudad de Los Ángeles, EE. UU.;
 la Línea A del Metro de la Ciudad de México;
 la Línea A del metro de Medellín;
 la ex Línea A de ómnibus de Montevideo;
 la Línea A del metro de Nueva York.